Ингела Анита Тален (; ) — шведский политик и общественный деятель, в разные годы бывшая депутатом шведского парламента, а также министром нескольких Правительств Швеции.

Политическая деятельность 
С 1983 по 1987 год Ингела Тален была членом муниципального и председателем муниципального совета в стокгольмском пригороде .

С 1988 по 2004 год Тален была депутатом шведского парламента от Социал-демократической партии Швеции. 

В 1987 по 1990 год она была министром труда и занятости в правительстве Ингвара Карлссона.
С 1990 по 1991 год, с 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 Тален была министром социального обеспечения.

В 1996–1999 годах Ингела Тален была партийным секретарем социал-демократов.

В декабре 2013 года Тален была выбрана аудитором в муниципалитете .

С 2005 по 2009 год Ингела Тален была председателем шведской некоммерческой общественно-политической организации по правами детей .

Примечания

Ссылки 
 Ingela Thalén на сайте Парламента Швеции

Социал-демократы Швеции
Женщины-политики Швеции
Депутаты риксдага
Министры Швеции
Общественные деятели Швеции